Баллимот — железнодорожная станция, открытая 3 декабря 1862 года и обеспечивающая транспортной связью одноимённый посёлок) в графстве Слиго, Республика Ирландия.

Достопримечательности 
В городе Баллимот расположен замок. В мемориальном парке есть миниколейная железная дорога.

Примечания

Ссылки 
 Ballymote — галерея фотографий станции на EireTrains

Станции Iarnród Éireann в графстве Слиго
Железнодорожные станции в графстве Слиго
Железнодорожные станции, открытые в 1862 году